Smells Like Teen Spirit  () — пісня американського гурту Nirvana. Вона була видана першим синглом з другого альбому гурту «Nevermind».

Пісня була найпершим та найпопулярнішим хітом групи Nirvana. Вона досягла шостого місця у спискові Billboard Hot 100, розташувалася на верхівці музичних чартів по всьому світові в 1991 та 1992 роках і посіла 9 місце у спискові 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу Rolling Stone. У грудні 2012 року портал Last.fm назвав «Smells Like Teen Spirit» найкращою композицією за 10 років скроблінгу.

«Smells Like Teen Spirit» отримала дві нагороди на премії MTV Video Music Awards за свій відеокліп, який користувався великою популярністю на телебаченні.

Композиції 

UK 7" single (DGC 5)
 "Smells Like Teen Spirit" (Cobain, Grohl, Novoselic) – 4:30
 "Drain You" (Cobain) – 3:43
UK 12" single (DGCT 5)
 "Smells Like Teen Spirit" (Cobain, Grohl, Novoselic) – 5:01
 "Drain You" (Cobain) – 3:43
 "Even in His Youth" (Cobain, Grohl, Novoselic) – 3:03
 Features album version of "Smells Like Teen Spirit."
UK CD single (DGCTD 5)
 "Smells Like Teen Spirit" (Cobain, Grohl, Novoselic) – 4:30
 "Drain You" (Cobain) – 3:43
 "Even in His Youth" (Cobain, Grohl, Novoselic) – 3:03
 "Aneurysm" (Cobain, Grohl, Novoselic) – 4:44

UK picture disc 12" single (DGCTP 5)
 "Smells Like Teen Spirit" (Cobain, Grohl, Novoselic) – 5:01
 "Even in His Youth" (Cobain, Grohl, Novoselic) – 3:03
 "Aneurysm" (Cobain, Grohl, Novoselic) – 4:44
 Features album version of "Smells Like Teen Spirit."
US 7" single (DGCS7-19050)
 "Smells Like Teen Spirit" (Cobain, Grohl, Novoselic) – 4:30
 "Even in His Youth" (Cobain, Grohl, Novoselic) – 3:03
US CD single (DGCDS-21673)
 "Smells Like Teen Spirit" (Cobain, Grohl, Novoselic)– 4:30
 "Even in His Youth" (Cobain, Grohl, Novoselic) – 3:03
 "Aneurysm" (Cobain, Grohl, Novoselic) – 4:44
US cassette single (DGCCS-19050)
 "Smells Like Teen Spirit" (Cobain, Grohl, Novoselic) – 4:30
 "Even in His Youth" (Cobain, Grohl, Novoselic) – 3:03

Місце у чартах

</div>

Кавер-версії 
 2000: Юлія Лорд «Дух молоді».

Посилання 
  
 Сингл  у базі даних порталу Discogs.com
 Ulia Lord «Дух Молоді» (2000)

Примітки 

Сингли 1991
Пісні Nirvana
Пісні, які ввійшли у список 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу «Rolling Stone»